Dit is de wereldranglijst voor mannen van juni 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 4 juni 2015.

Mannen 06